Schistobrachia är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Zbigniew Kabata 1964. Schistobrachia ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Schistobrachia